Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 4 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 15 прыгунов, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом мира в прыжке с шестом являлся Рено Лавиллени из Франции.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин состоялись 4 марта 2018 года. По уровню показанных результатов турнир прыгунов с шестом в Бирмингеме стал лучшим в истории чемпионатов мира в помещении. Четырнадцать человек преодолели высоту 5,60 м, девять — 5,70 м и шесть — 5,80 м. Рено Лавиллени из Франции понадобилось всего четыре прыжка, чтобы защитить титул чемпиона мира. Для победы ему хватило результата 5,90 м. Помимо Лавиллени этот рубеж пытались преодолеть ещё шесть спортсменов, в том числе действующий летний чемпион мира американец Сэм Кендрикс, но их попытки были безрезультатными.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки